Partit Demòcrata Popular: partit polític espanyol
 Programmed Data Processor: sèrie d'ordinadors de la Digital Equipment Corporation
 PDP: plasma display panel

Pàgines de desambiguació d'acrònims